Xinjing ist:

 Xinjing (新京) – Name der Stadt Changchun, als sie Hauptstadt des nicht allgemein anerkannten Staats Manzhouguo war (1932–1945);
 die Großgemeinde Xinjing (新泾镇) im Stadtbezirk Changning der chinesischen Stadt Shanghai, siehe Xinjing (Changning).